Яков Гилленшмидт: Гилленшмидт, Яков Фёдорович (1870—1918) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гилленшмидт, Яков Яковлевич (1782—1852) — русский генерал, участник Кавказских походов